Benedetto Brunati (1784-1862) – architetto e ingegnere italiano
 Giuseppe Brunati (1794-1855) – presbitero, letterato, storico e archeologo italiano
 Leticia Brunati (1982) – allenatrice di pallamano argentina
 Luis Brunati (1947) – regista, docente e politico argentino